Ки́нга А́нна Прайс (; род. 31 августа 1971, Вроцлав) — польская актриса.

В 1996 г. окончила Вроцлавскую государственную театральную высшую школу Польши. Является актрисой Польского театра во Вроцлаве. Получила множество артистических наград за свою театральную работу. Исполнила главную роль в фильме «Четыре ночи с Анной». Кроме того, исполнила несколько песен в фильмах.

Фильмография 
 Niepisane prawa (), Йоланда
 :pl:Pokój 107 (), Зоська
 Farba (), Майка
 Poniedziałek (), Рената
 Dom Pirków (), мать семьи Пирко
 :pl:Wrota Europy () Галя
 :pl:Przeprowadzki (-), Ружа Щигель
 :pl:Twarze i maski (), Агнешка Хорн
 :pl:To ja, złodziej (), мать Пизы
 Wtorek (), Рената
 Cisza - Naznaczeni (Cisza, ), Мими
 Symetria () жена Давида
 Nigdy w życiu! (), Кинга
 :pl:Kryminalni (-), Тереса Новацка
 Прибыли уланы... / Przybyli ułani... (), Ядзька, жена Мариана
 Кароль. Человек, ставший Папой Римским (), мать Иосифа
 Komornik (), Гося
 :pl:Boża podszewka II (), Марыська Юревич-Люлевич
 :pl:Statyści (), Божена
 Fundacja (), Казя
 Одиночество в сети (), Ивона
 :pl:Co słonko widziało (), Брунетка
 :pl:Ogród Luizy (), психолог Анна Швёнтек
 Regina (), Анна Рай, сестра Регины
 Четыре ночи с Анной (), Анна
 :pl:Jeszcze raz (), Гражина
 Zimno (Coldness), (), Марыля
 Rysa (), Зося
 :pl:Ojciec Mateusz (), Наталья
 Плохой дом (), Божена Дзябас
 Идеальный парень для моей девушки (), Плесицова
 Не в этом человеке (), клиентка в магазине аквариумов
 Зал самоубийц (), психиатр Каролина
 Во мраке (), Ванда Соха
 Боги (), Мать Евы
 Соблазн (2015), вокалистка

Примечания 

Актрисы Польши
Персоналии по алфавиту
Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши